Вассальо () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Вассальо, Густаво (р.1978) — перуанский футболист.
 Вассальо Аргуэльо, Мартин (р.1980) — аргентинский теннисист.